Ядловський:

 Ядловський Іван Олексійович (1850–1933) — сторож і доглядач могили Тараса Шевченка в Каневі.
 Ядловський Семен (1879–1929) — український громадський діяч США.

Українські прізвища